Pinhalzinho è il nome di diversi comuni:

Pinhalzinho, comune dello Stato brasiliano di San Paolo
Pinhalzinho, comune dello Stato brasiliano di Santa Catarina